Станислав Ришардович Станде (, 16 ноября 1897 — 1 ноября 1937) — польский поэт-коммунист, член Коммунистической партии Польши и редактор «Интернациональной литературы». Муж Марии Гринберг.

Биография 
Родился в 1897 году в Варшаве. Учился на философском факультете Ягеллонского университета. В 1923 году присоединился к Коммунистической партии Польши.

В 1925 год в литературе издал совместно с В. Вандурским и В. Броневским программный манифест пролетарской поэзии «Trzy salwy» («Три залпа»).

В 1931 году выехал в СССР, где стал редактором ежемесячника «Интернациональная литература». Женился на пианистке Марии Гринберг.

9 сентября 1937 года арестован как «враг народа». 1 ноября 1937 года приговорен ВКВС к расстрелу по обвинению в шпионаже и расстрелян в тот же день. Похоронен на Новом Донском кладбище. Реабилитирован 1 ноября 1955 года.

Литература 
 Станде, Станислав //Украинский советский энциклопедический словарь/В трех томах. Киев: Главная редакция Украинской советской энциклопедии. 1988. Т.3. С.217
 Krzysztof Woźniakowski, Stande Stanisław Ryszard (1897—1937) w: Polski Słownik Biograficzny, t. XLI, Warszawa-Kraków 2002, s. 524—528.

Ссылки 
1, 3, 4

Поэты Польши
Журналисты Польши
Члены Коммунистической партии Польши
Жители дома писателей в Лаврушинском переулке
Революционеры Польши
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1937 году
Похороненные в общих могилах Донского кладбища